Гвидо I (герцог Сполето) (ум. 860) — герцог и маркграф Сполето (с 842).
 Гвидо II (герцог Сполето) (ок. 860/865 — 882/883) — герцог Сполето (880—882/883).
 Гвидо III (герцог Сполето) (ум. 894) — герцог Сполето; король Италии (с 889), император Запада (с 891).